«А́кты истори́ческие» () — издания российской Императорской археографической комиссии в Санкт-Петербурге, включавшие российские исторические «акты, поясняющие с одной стороны события исторические, а с другой стороны государственное устройство и управление».

Изданием актов занимались различные члены археографической комиссии.

Перечень изданий 
 «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографической экспедицией императорской академии наук». Т. 1—4, СПб. 1836.
 Т. 1. 1294—1598. СПб., 1836. Google Книги
 Т. 2. 1598—1613. СПб., 1836. Google Книги
 Т. 3. 1613—1645. СПб., 1836. Google Книги
 Т. 4. 1645—1700. СПб., 1836. Google Книги
 «Акты исторические». Т. 1-5, СПб., 1841—1842.
 Т. 1. 1334—1598. СПб., 1841. Google Книги
 Т. 2. 1598—1613. СПб., 1841. Google Книги
 Т. 3. 1613—1645. СПб., 1841. Google Книги
 Т. 4. 1645—1676. СПб., 1842. Google Книги
 Т. 5. 1676—1700. СПб., 1842. Google Книги
 Указатель к «Актам историческим». СПб., 1843. РГБ
 «Дополнения к Актам историческим». Т. 1-12, СПб., 1846—1872.
 Т. 1. 1334—1598. СПб., 1846. Google Книги
 Т. 2. 1598—1615. СПб., 1846. Google Книги
 Т. 3. 1613—1645. СПб., 1848. Google Книги
 Т. 4. 1645—1676. СПб., 1851. Google Книги
 Т. 5. 1665—1669. СПб., 1853. Google Книги
 Т. 6. 1670—1676. СПб., 1857. Google Книги
 Т. 7. 1676—1677. СПб., 1859. Google Книги
 Т. 8. 1678—1681. СПб., 1862. Google Книги
 Т. 9. 1676—1682. СПб., 1875. РГБ
 Т. 10. 1682—1700. СПб., 1867. Google Книги
 Т. 11. 1684. СПб., 1869. Google Книги
 Т. 12. 1684—1700. СПб., 1872. РГБ
 Указатель к первым десяти томам «Дополнений…». СПб., 1875. РГБ
 «Акты, относящиеся к истории Западной России». Т. 1-5, СПб., 1846—1853.
 Т. 1. 1340—1506. СПб, 1846. РГБ, Google Книги
 Т. 2. 1506—1544. СПб, 1848. РГБ, Google Книги
 Т. 3. 1544—1587. СПб, 1848. РГБ
 Т. 4. 1588—1632. СПб, 1851. РГБ, Google Книги
 Т. 5. 1633—1699. СПб, 1853. РГБ, Google Книги
 «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России». Т. 1-15. СПб., 1863—1892.
 Т. 1. 1361—1598. СПб., 1863. РГБ
 Т. 2. 1599—1637. СПб., 1865. РГБ
 Т. 3. 1638—1657. СПб., 1861. РГБ
 Т. 4. 1657—1659. СПб., 1863. РГБ
 Т. 5. 1659—1665. СПб., 1867. РГБ
 Т. 6. 1665—1668. СПб., 1869. РГБ
 Т. 7. 1657—1663, 1668—1669. СПб., 1872. Книгафонд
 Т. 8. 1668—1669, 1648—1657. СПб., 1875. Книгафонд
 Т. 9. 1668—1672. СПб., 1877. РГБ
 Т. 10. 1653—1654 (Дополнение к Т. 3). СПб., 1878. РГБ
 Т. 11. 1672—1674. Прибавления 1657. СПб., 1879. РГБ
 Т. 12. 1675—1676. СПб., 1882. РГБ
 Т. 13. 1677—1678. СПб., 1884. РГБ
 Т. 14. 1654—1655 (Дополнение к Т. 3). СПб., 1889. РГБ
 Т. 15. 1658—1659 (Дополнение к Т. 4). СПб., 1892. РГБ
 В дополнение к этому многотомнику галицко-русским исследователем А. С. Петрушевичем был издан сборник: «Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси». Львов, 1868. РГБ
 «Акты исторические, относящиеся к России, на иностранных языках, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А. И. Тургеневым»/Historica Russiae monumenta, ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliotecis depromta, ab A. I. Turgenevio. Т. 1-2. СПб., 1841—1842.
 Т. 1. 1075—1584. СПб., 1841. Викитека, Google Книги
 Т. 2. 1584—1719. СПб., 1842. Google Книги
 «Дополнения к актам историческим, относящемся к России»/Supplementum ad Historica Russiae Monumenta. СПб., 1848. Google Книги
 «Грамоты, касающиеся до сношений Северо-западной России с Ригой и ганзейскими городами». СПб., 1848.
 «Русско-ливонские акты, собранные К. Е. Напьерским». СПб., 1868. РГБ
 «Русские акты ревельского городского архива». СПб., 1894. РГБ

Дополнения к «Актам историческим» 
В 1846—1875 годах издавались «Дополнения к „Актам историческим, собранным и изданным Археографической комиссией“», являвшиеся продолжением издания «Акты исторические». Подготовка текстов была осуществлена главным образом Бередниковым Я.И. и Коркуновым М.А. (1846—1858). Всего в 12 томах было опубликовано около 1800 документов X—XVII веков из архивов и рукописных собраний Императорской Публичной библиотеки, Библиотеки Академии Наук, Румянцевского музеума, Синодальной библиотеки, Сената, Министерства Иностранных дел, Оружейной палаты, ряда русских монастырей, губернских и областных архивов, архива графов Строгановых, по спискам, сделанным Соловьёвым С.В. в Стокгольмском архиве в 1838-1840 годах, а также по документам из коллекции Археографической комиссии, частных собраний и других источников.

В 1848 году вышли в свет «Дополнения к „Актам историческим, относящимся к России“ / Собраны в иностранных архивах и библиотеках и изданы Археографической комиссией», содержащие материалы, в основном относящиеся к истории Православия, католичества и униатства на русских, украинских и белорусских землях и в Прибалтике во второй половине XIII - середине XVIII века. Это издание дополняет публикацию скопированных Тургеневым А.И. в зарубежных архивах документов по истории России.

См. также 
 Археографические комиссии
 Исторические источники

Примечания

Литература 
 Акты историческіе // Энциклопедический словарь, составленный русскими учёными и литераторами. — , 1861.
 
 Акты исторические // Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1973—1982.

Ссылки 
 Перечень изданных томов и ссылки на тексты в Библиотеке Якова Кротова
 Тексты изданий на сайте Государственной публичной исторической библиотеки России
 Дополнения к Актам историческим на сайте Тверской епархии

Историческая наука в России
Издания исторических источников
История права России